Верблю́жья колю́чка обыкнове́нная, или Верблюжья колючка ло́жная; редко — Янта́к ло́жный () — вид двудольных растений рода  семейства .

Распространение и среда обитания 
Встречается на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии, Малой Азии (Турция) и Иране.

В природе произрастает у берегов рек и ручьёв, на открытых песках, пустынях (глинистых или песчаных), на солончаках, в опустыненных степях.

Ботаническое описание 
Многолетний кустарник либо полукустарник.

Побеги прямостоячие; листорасположение очерёдное. Нижние колючки крепкие, короткие (1—2 см длиной), остальные тонкие, травянистые, 2—3 см длиной, вверх направленные. Листья простые, нечленённые, ланцетной, овальной или удлинённой формы; размещены по длине стебля. Верхушка листа округлая или острая, край гладкий.

Соцветие кистевидное, несёт пятилепестковые цветки размером 1—5 см розового или лилового цвета. Чашечка с едва заметными зубцами.

Плод — боб.

Светолюбивое, ксерофитное, мезотрофное растение.

Число хромосом 2n=16.

Значение 
Используется как лекарственное, кормовое растение. Употребляется в пищу.

Примечания 

Флора Евразии
Мотыльковые
Пищевые растения
Кормовые растения
Лекарственные растения
Сорные растения
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica